Vágó István (1860–1953) színész
 Vágó István (1924–2019) villamosmérnök, egyetemi tanár
 Vágó István (1949) televíziós szerkesztő és műsorvezető
 Vágó István (1961) zománcművész